Pret steht für:

 Pręt (Einheit), ein altes polnisches Längenmaß
 Pret, auch Preta, ein zu den Bhutas gehörender indischer Totengeist
 Pret a Manger, eine britische Restaurantkette

Siehe auch:
 Bret
 Prêt-à-porter